Баррера — фамилия. Известные носители:
 Баррера, Джарлан (род. 1995) — колумбийский футболист.
 Баррера, Леандро (род. 1991) — аргентинский футболист.
 Баррера, Луис (род. 1995) — доминиканский бейсболист.
 Баррера, Марко Антонио (род. 1974) — мексиканский боксёр, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях.
 Баррера, Пабло (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Баррера, Родриго (род. 1970) — чилийский футболист.
 Баррера, Салливан (род. 1982) — кубинский боксёр.
 Баррера, Трес (род. 1994) — американский бейсболист.
 Баррера, Хуан (род. 1989) — никарагуанский футболист.
 Баррера, Эваристо (1911—1982) — аргентинский футболист с итальянским паспортом.

Составные фамилии 
 Баррера Вальверде, Альфонсо (1929—2013) — эквадорский поэт и прозаик, дипломат.
 Баррера Тышка, Альберто (род. 1960) — венесуэльский писатель, сценарист и журналист.
 Дахомес Баррера, Нейси Патрисия (род. 1998) — эквадорская тяжелоатлетка.
 Имберт Баррера, Антонио (1920—2016) — доминиканский военный и политический деятель, занимавший пост президента Доминиканской Республики.
 Кэнелс-Баррера, Мария (род. 1966) — американская актриса, комедиантка и певица.